Георг Мор (; 2 февраля 1965, Марибор) — словенский шахматист, гроссмейстер (1997), старший тренер ФИДЕ (2004).

Биография 
Серебряный призер чемпионата Словении 1994 г. (разделил 1—3 места с Л. Гостишей и А. Гросаром; Гостиша стал чемпионом, Мор и Гросар получили серебряные медали). Бронзовый призер чемпионатов Словении 1986, 1996 и 1998 гг. (в 1996 г. получил бронзовую медаль на основании лучших дополнительных показателей).

В составе сборной Югославии победитель Кубка Митропы 1988 г. (с лучшим результатом на 3-й доске).

В составе сборной Словении участник многочисленных соревнований:
 шесть шахматных олимпиад (1992—2002 гг.);
 три командных чемпионата Европы (1997, 1999 и 2001 гг.; в 2001 г., выступая на резервной доске, выиграл бронзовую медаль в индивидуальном зачёте);
 четыре Кубка Митропы (1995, 1997, 1998 и 2002 гг.). Выиграл 4 медали в команде: 2 золотые (1997 и 2002 гг.) и 2 бронзовые (1995 и 1998 гг.).
В составе команд «ZSD Maribor SK Metalna» и «ZSD Maribor SK Piramida» победитель командных чемпионатов Словении 1993, 1994, 1995 и 1996 гг., серебряный призер командных чемпионатов Словении 1991 и 1992 гг.

В составе команд «ZSD Maribor SK Piramida» и «Radenska Pomgrad Murska Sobota» участник двух Кубков европейских клубов (1995 и 1997 гг.).

Участник мемориалов М. Видмара (турнир 1995 г. имел статус зонального турнира). Участник зональных турниров 1998 и 2000 гг.

Победитель мемориала В. Пирца 1993 г. Победитель опен-турнира в Граце (1994 г., 1—5 места), призер ряда опен-турниров. Победитель турнира в Граце (2010 г.).

Участник большого дележа 3-го места в чемпионате средиземноморских стран 2009 г.

Участник чемпионатов Европы по блицу и рапиду 2019 г.

Также известен как шахматный журналист. Сотрудничает с ежемесячным журналом «Šahovska misel», ведет шахматные отделы в нескольких ежедневных изданиях.

Семья 
Жена — Нарциса Михевц-Мор (род. 1972), мастер ФИДЕ, чемпионка Словении 1995 и 1999 гг.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 Выступления Георга Мора в командных чемпионатах Европы
 Выступления Георга Мора в Кубках Митропы
 Выступления Георга Мора в Кубках европейских клубов

Шахматисты Югославии
Шахматисты Словении